Beilstein névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
 Beilstein (Heilbronni járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
 Beilstein (Mosel), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban
Személyek
 Friedrich Konrad Beilstein (1838 – 1906) német származású orosz kémikus